Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Barcelona Ladies Open egyéni mérkőzéseit.

A címvédő a negyedik kiemelt Roberta Vinci volt, aki azonban a második körben kétszettes vereséget szenvedett a román Simona Haleptől. A győzelmet egy másik olasz játékos, Sara Errani szerezte meg, miután a döntőben 6–2, 6–2-re legyőzte a szlovák Dominika Cibulkovát.

Errani a második egyéni címét szerezte meg 2012-ben, összességében a negyediket. Győzelmével az egymást követő negyedik esztendőben nyerte meg a versenyt olasz játékos, mivel 2009-ben és 2011-ben Roberta Vinci, 2010-ben pedig Francesca Schiavone diadalmaskodott Barcelonában. Errani az egy nappal korábban, 25 évesen elhunyt olasz labdarúgónak, Piermario Morosininak ajánlotta győzelmét, aki egy bajnoki mérkőzés közben összeesett a pályán, majd nem sokkal később elhunyt.

Cibulková másodszor játszott WTA-döntőt salakos borításon, összességében pedig ötödik alkalommal, s ezek közül négyet elveszített.

Kiemeltek

 Francesca Schiavone (első kör)
 Julia Görges (negyeddöntő)
 Dominika Cibulková (döntő)
 Roberta Vinci (második kör)

<li>  Flavia Pennetta (második kör)
<li>  Petra Cetkovská (második kör)
<li>  'Sara Errani (győztes)
<li>  Polona Hercog (első kör, feladta)

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes

Döntők

Felső ág
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör
| RD3=Negyeddöntők
| RD4=Elődöntők

| RD1-seed01=1/WC
| RD1-team01= Francesca Schiavone
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= Volha Havarcova
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= Laura Pous Tió
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=
| RD1-team04= B Záhlavová-Strýcová
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=2
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Silvia Soler Espinosa
| RD1-score05-1=1
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Lourdes Domínguez Lino
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= Sorana Cîrstea
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Polona Hercog
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=R
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Dominika Cibulková
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Iryna Brémond
| RD1-score10-1=0
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Laura Thorpe
| RD1-score11-1=3
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Klára Zakopalová| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Julija Bejhelzimer| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Alexandra Cadanțu
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=64
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15=
| RD1-score15-1=0
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=5/WC
| RD1-team16= Flavia Pennetta| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=
| RD2-team01= Volha Havarcova| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=66
| RD2-score01-3=6| RD2-seed02=
| RD2-team02= Laura Pous Tió
| RD2-score02-1=64
| RD2-score02-2=7| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03=
| RD2-team03= L. Domínguez Lino
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=1
| RD2-seed04=
| RD2-team04= Sorana Cîrstea| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6| RD2-score04-3=6| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Dominika Cibulková| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=6| RD2-seed06=
| RD2-team06= Klára Zakopalová
| RD2-score06-1=7| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=4

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Julija Bejhelzimer| RD2-score07-1=6| RD2-score07-2=65
| RD2-score07-3=6| RD2-seed08=5/WC
| RD2-team08= Flavia Pennetta
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=7| RD2-score08-3=4

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Volha Havarcova
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3=3
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Sorana Cîrstea| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=6| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Dominika Cibulková| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=6| RD3-score03-3=6| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= Julija Bejhelzimer
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=0
| RD3-score04-3=0

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Sorana Cîrstea
| RD4-score01-1=1
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Dominika Cibulková| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

Alsó ág

Selejtező
Kiemeltek

  Arantxa Rus (első kör)
  Karin Knapp (első kör)
  Aravane Rezaï (feljutott)  Estrella Cabeza Candela ''(harmadik kör, szerencsés vesztes)

<li> Anasztaszija Pivovarova (első kör)
<li> Petra Rampre (harmadik kör)
<li> Jekatyerina Ivanova (második kör)
<li> Maria Elena Camerin (harmadik kör)

Főtáblára jutottak

  Annalisa Bona
 ''' Julija Bejhelzimer

<li>  Aravane Rezaï
<li>  Laura Thorpe

Szerencsés vesztesek
  Estrella Cabeza Candela (Elena Baltacha visszalépése miatt)

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

E